Kobajasi Mijuki, japán kajakozónő
 Kobajasi Mijuki, japán írónő